Die Saison 2002/03 der Namibischen Premierliga wurde durch die Chief Santos aus Tsumeb gewonnen, welche somit Namibischer Meister 2003 wurden.

Abschlusstabelle 

|- align="left" valign="top" bgcolor="#ccffcc"
! 1.
| Chief Santos           
| align="center" | 29
| align="center" | 22
| align="center" | 4
| align="center" | 3
| align="center" | k. A.
| align="center" | +40
| align="center" | 70
|- align="left" valign="top" bgcolor="#ccccff"
! 2.
| Civics FC           
| align="center" | 28
| align="center" | 16
| align="center" | 9
| align="center" | 3
| align="center" | k. A.
| align="center" | +40
| align="center" | 57
|- align="left" valign="top" bgcolor="#ddddff"
! 3.
| Orlando Pirates                                     
| align="center" | 27
| align="center" | 17
| align="center" | 6
| align="center" | 4
| align="center" | k. A.
| align="center" | +20
| align="center" | 57
|- align="left" valign="top" bgcolor="#ffffff"
! 4.
| Ramblers FC                                        
| align="center" | 29
| align="center" | 14
| align="center" | 9
| align="center" | 6
| align="center" | k. A.
| align="center" | +27
| align="center" | 51
|- align="left" valign="top" bgcolor="#ffffff"
! 5.
| African Stars                                     
| align="center" | 30
| align="center" | 15
| align="center" | 6
| align="center" | 9
| align="center" | k. A.
| align="center" | +18
| align="center" | 51
|- align="left" valign="top" bgcolor="#ffffff"
! 6.
| LHU Blue Waters FC                  
| align="center" | 30
| align="center" | 14
| align="center" | 7
| align="center" | 9
| align="center" | k. A.
| align="center" | +26
| align="center" | 49
|- align="left" valign="top" bgcolor="#ffffff"
! 7.
| Black Africa                       
| align="center" | 30
| align="center" | 12
| align="center" | 10
| align="center" | 8
| align="center" | k. A.
| align="center" | +20
| align="center" | 46
|- align="left" valign="top" bgcolor="#ffffff"
! 8.
| United Africa Tigers              
| align="center" | 29
| align="center" | 9
| align="center" | 12
| align="center" | 8
| align="center" | k. A.
| align="center" | +9
| align="center" | 39
|- align="left" valign="top" bgcolor="#ffffff"
! 9.
| Liverpool Okahandja               
| align="center" | 29
| align="center" | 10
| align="center" | 6
| align="center" | 13
| align="center" | k. A.
| align="center" | −2
| align="center" | 36
|- align="left" valign="top" bgcolor="#ffffff"
! 10.
| Friends Rehoboth                         
| align="center" | 30
| align="center" | 10
| align="center" | 5
| align="center" | 15
| align="center" | k. A.
| align="center" | −10
| align="center" | 35
|- align="left" valign="top" bgcolor="#ffffff"
! 11.
| Oshakati City                                
| align="center" | 28
| align="center" | 9
| align="center" | 7
| align="center" | 12
| align="center" | k. A.
| align="center" | −18
| align="center" | 34
|- align="left" valign="top" bgcolor="#ffffff"
! 12.
| Eleven Arrows                             
| align="center" | 30
| align="center" | 8
| align="center" | 4
| align="center" | 18
| align="center" | k. A.
| align="center" | −24
| align="center" | 28
|- align="left" valign="top" bgcolor="#ffffff"
! 13.
| Life Fighters Otjiwarongo                              
| align="center" | 28
| align="center" | 6
| align="center" | 8
| align="center" | 14
| align="center" | k. A.
| align="center" | −24
| align="center" | 26
|- align="left" valign="top" bgcolor="#ffffff"
! 14.
| Benfica Tsumeb                                
| align="center" | 28
| align="center" | 6
| align="center" | 7
| align="center" | 15
| align="center" | k. A.
| align="center" | −21
| align="center" | 25
|- align="left" valign="top" bgcolor="#ffcccc"
! 15.
| Young Ones                              
| align="center" | 30
| align="center" | 5
| align="center" | 7
| align="center" | 18
| align="center" | k. A.
| align="center" | −35
| align="center" | 22
|- align="left" valign="top" bgcolor="#ffcccc"
! 16.
| Cuca Tops Rundu           
| align="center" | 29
| align="center" | 3
| align="center" | 5
| align="center" | 21
| align="center" | k. A.
| align="center" | −66
| align="center" | 14

Entscheidungen

Weblinks 
 Chief Santos ist Meister Allgemeine Zeitung, Windhoek, 29. April 2003

Einzelnachweise 

 

2002
Fußballsaison 2002/03